Thomson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Thomson entomologist 
 Alfred W. Thomson
 Carl Gustaf Thomson
 George M. Thomson
 James Thomson
 John Scott Thomson
 John Walter Thomson
 Lex Allan James Thomson
 Robert C. Thomson
 Scott Thomson
 Thomas Thomson
 Thomas Richard Heywood Thomson